Příjmení Widmann nosí více různých významných osobností:

 Adalbert Widmann (1804–1888) – moravský politik a velkostatkář
 Adalbert von Widmann (1868–1944)– rakousko-uherský šlechtic a politik
 Bohuslav Widmann (1836–1911) – rakouský vysoký státní úředník a politik
 Johannes Widmann (1460–1498) – německý matematik